Molodischne (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

Siedlungen städtischen Typs
 Molodischne (Dolynska), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dolynska
 Molodischne (Simferopol), Siedlung städtischen Typs in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol

Dörfer
 Molodischne (Dubno), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno
 Molodischne (Kosjatyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn
 Molodischne (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol
 Molodischne (Owidiopol), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Owidiopol
 Molodischne (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr

Ansiedlungen
 Molodischne (Cherson), Ansiedlung in der Oblast Cherson, Rajon Cherson
 Molodischne (Popasna), Ansiedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Popasna
 Molodischne (Kalmiuske), Ansiedlung in der Oblast Donezk, Rajon Kalmiuske
 Molodischne (Zarytschanka), Ansiedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Zarytschanka